Роз'їзд — роздільний пункт на одноколійній залізниці.
 Невеликий кінний загін для розвідки, охорони або зв'язку між військовими частинами.

Роз'їзд — селище, Карасунський округ, місто Краснодар, Краснодарський край
 Роз'їзд — селище, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Білохолуницький роз'їзд
 Роз'їзд 13
 Роз'їзд 13 км вузькоколійної желєзної дороги

Посилання